Il doppio del Virginia Slims of Florida 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Svetlana Černeva e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Katrina Adams e Zina Garrison hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–4 Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (secondo turno)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (secondo turno)

 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale) 
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (secondo turno) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale) 
 Mareen Harper /  Heather Ludloff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Florida 1988